Albrecht von Bayern ist der Name folgender Personen:
 Albrecht I. (Bayern) (1336–1404), Herzog von 1347 bis 1404
 Albrecht II. (Bayern) (1368–1397), Herzog von 1387 bis 1397
 Albrecht III. (Bayern) (der Fromme; 1401–1460), Herzog von 1438 bis 1460
 Albrecht IV. (Bayern) (der Weise; 1447–1508), Herzog von 1465 bis 1508
 Albrecht V. (Bayern) (der Großmütige; 1528–1579), Herzog von 1550 bis 1579
 Albrecht VI. (Bayern-Leuchtenberg) (1584–1666), Herzog von Bayern-Leuchtenberg von 1646 bis 1650
 Albrecht von Bayern (1905–1996), Oberhaupt des Hauses Wittelsbach von 1955 bis 1996
 Albrecht von Pfalz-Mosbach (auch Albrecht von Bayern; 1440–1506), von 1478 bis 1506 Bischof von Straßburg